Kastilischer Krieg steht für:
Erster kastilischer Bürgerkrieg (1351–1369) 
Kastilischer Erbfolgekrieg (1474–1479)
Kolonialkrieg Spaniens gegen Brunei (1578)